

Osoby 
 Antonio María Barbieri – urugwajski duchowny katolicki, kardynał, arcybiskup Montevideo
 Fedora Barbieri – włoska śpiewaczka operowa, mezzosopran
 Francisco Asenjo Barbieri – hiszpański kompozytor
 Gato Barbieri – argentyński saksofonista jazzowy i kompozytor
 Giovanni Francesco Barbieri – włoski malarz epoki baroku
 Klelia Rachela Barbieri – święta Kościoła katolickiego, włoska zakonnica, założycielka zgromadzenia Sióstr Mniejszych od Matki Bożej Bolesnej
 Ollie Barbieri – brytyjski aktor
 Richard Barbieri – brytyjski muzyk rockowy, grający na instrumentach klawiszowych
 Veljko Barbieri – chorwacki pisarz, eseista i dziennikarz

Inne 
 (12433) Barbieri – planetoida
 Estádio Municipal Leonardo Barbieri – stadion piłkarski w Águas de Lindóia, São Paulo (stan), Brazylia